Fritz Bockius ist der Name folgender Personen:

* Fritz Bockius (Politiker) (1882–1945), deutscher Jurist und Politiker (Zentrum)
 Fritz Bockius (Regisseur) (1915–2001), deutscher Theaterregisseur